Philip Bayard "Phil" Crosby (Wheeling, Virginia Occidental, Estados Unidos, 18 de junio de 1926 - Winter Park, 18 de agosto de 2001) fue un empresario estadounidense, autor que contribuyó a la Teoría Gerencial y a las prácticas de gestión de la calidad. Se vinculó en la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Se graduó en Ohio College of Pediatra Medicine. Trabajó para Martin-Marietta de 1957 a 1965 y para ITT de 1965 a 1979. A partir  de 1979 fundó su despacho de consultoría y hasta su muerte, en 2001, se dedicó a la calidad.

La mayoría de las contribuciones de Crosby fueron el resultado de más de 40 años de experiencia trabajando con Calidad. Sus teorías tuvieron una gran influencia y traspasaron las fronteras de su país.

Biografía 
Crosby inició el Programa "Cero Errores" en una planta de Compañía Martin en Orlando, Florida ,como gerente de control de calidad del Programa de misiles Pershing. Crosby se acreditó con un 25 por ciento de reducción en tasa de retorno y un 30 por ciento de reducción de costos. La respuesta de Crosby a la crisis de la calidad fue el Principio de "hacerlo correctamente la primera vez" ("doing it right the first time" – DIRFT). Asimismo, también incluyó sus cuatro principios básicos:

 Definición de calidad: conformidad con los requerimientos
 Sistema de calidad: prevención de defectos
 Estándar de desempeño de calidad: cero defectos
 Medición de calidad: costos de la calidad

Su creencia era que si una compañía establecía un programa de gestión de la calidad tendría más ahorros que lo que pagaría por los costos de dicho programa. Acuñó el término “la calidad es gratis” o “la calidad no cuesta” ("quality is free")

En 1979, luego de trabajar para la ITT, Crosby creó su compañía de consultoría Philip Crosby Association, Inc. Esta compañía se encarga de brindar al público en general cursos educativos sobre gestión de la calidad tanto en sus locales en Winter Park, Florida, como en ocho locales en el extranjero. También en ese año Crosby publicó su primer libro de negocios: Quality Is Free (Calidad es gratis). Este libro sería muy popular dada la crisis de la calidad en Norte América. Hacia finales de los 1970s y entrados los 1980s los empresarios norteamericanos estaban perdiendo mercados frente a los productos japoneses debido a la superioridad de estos últimos. La esencia de la filosofía de la calidad de Crosby  se  resume  en  lo  que  él  llama  los  Absolutos de  la  Administración  de  la Calidad  y  los  Elementos  fundamentales de la mejora. 

En una de sus obras justamente en prefacio de su primer libro, relata que su familia siempre imaginó que se dedicaría a la medicina puesto que su padre y gran parte de su familia lo eran.

Resumen 
Para Phil Crosby la calidad tiene muchos significados según el periodo histórico, personas, pensamientos y propósitos; donde resulta que "la calidad es ajustarse a las especificaciones". Crosby creía que la calidad podía ser medida y administrada bajo los principios que el estableció, cuatro, para ser exactos. Las peticiones del cliente deben transformarse a características medibles tangibles en los productos y servicios de una organización. Para que se de la calidad esperada, se requiere que los insumos, trabajo, servicios o productos cumplan con los parámetros establecidos para garantizar un funcionamiento impecable. Crosby propone varios principios: "la calidad cumple los requisitos", "el sistema de calidad es la prevención y no la corrección", "la medida de la calidad es el precio del incumplimiento". Estos principios sobre la calidad están basados netamente en "cero defectos". Es decir, erradicar los errores en el momento que son detectados. Para conseguirlo, se necesitaba cambiar la mentalidad de la alta dirección, pues es necesario que impregnan a sus colaboradores un rendimiento elevado y una comunicación asertiva.

Asimismo, el costo de la calidad para Philip Crosby era la decepción de sus clientes, la Re fabricación, desperdicio y el tiempo desaprovechado.

Su filosofía se resume en lo que él llama los absolutos de la administración de la calidad y los elementos fundamentales de la mejora.

Los cuatro principios de Philip Crosby 
Lo que plantea Phil Crosby son 4 principios absolutos que se deben cumplir para lograr que los procesos de la empresa generen una mejora continua de calidad. Entre ellos tenemos lo siguiente:

1.	La definición de la calidad: Para Crosby es necesario que la organización tome en cuenta los requerimientos del cliente definiéndolo y así obtener la satisfacción de sus necesidades. En otras palabras, es necesario definir la calidad para poder administrarla.

2.	La prevención de defectos: La prevención de defectos es importante para tener una garantía que los productos satisfagan a los estándares esperados de los clientes. Asimismo, la prevención de los defectos relacionados con la calidad, como la detección de sus causas raíces, son más rentables a largo plazo.  

3.	Sistema de cero defectos: El sistema de cero defectos tiene como objetivo principal lograr una correcta fabricación del producto, sin nada de imperfecciones desde que se empieza a realizar hasta el terminó de todo el proceso en solo un intento. Donde se centra el control de la calidad tradicional en la inspección final. Además, busca que la organización establezca mejoras optimizando el trabajo de los empleadores.

4.	Costo de calidad: Este principio se especifica a los costos de calidad que se genera en el producto para lograr cumplir las expectativas del cliente. Costos como decepción de clientes, desperdicios, tiempos desaprovechados, etc.

La calidad no cuesta 

Según Crosby en su libro " La calidad no cuesta" , inicia con una pregunta la cual es, "¿Qué significa asegurar la calidad?" , para responder a esta pregunta inicia con una breve reseña de su trabajo como técnico junior, en el cual comenta que inicio sin tener mucho conocimiento y con el tiempo se cuestiono el porque realizaba todas esas pruebas de control de incendios en aviones, surgiendo la respuesta a esa a esa pregunta que el se formulo en su trabajo, la prevención, este término era visto por lo demás como algo inalcanzable, viendo esta realidad en su trabajo donde todos querían alcanzar la calidad pero no sentían que era parte de su trabajo, no se sentían comprometidos, Crosby vio que podía dar una solución a este problema el cual era hacer conocer a toda la organización sobre la calidad, desde el nivel más alto de la organización hasta el nivel más bajo y de esta forma generar una comunicación bilateral.

Los síntomas de una empresa con problemas 

 Los productos o servicios que salen al mercado presentan, por lo general, desviaciones de los requisitos publicados, anunciados o convenidos. Esto es más sencillo de apreciar en empresas manufactureras que en empresas de servicio. Si no se actúa sobre la prevención, se debe pasar al siguiente síntoma.
 La compañía posee una estructura importante de postventa y distribuidores para servicio correctivo que mantengan satisfechos al cliente. Esto no mejora las condiciones de producción, ya que habrá alguien más adelante que corregirá los problemas. Esto nos lleva al siguiente síntoma.
 Los directivos no establecen estándares claros de realización, ni siquiera una definición de calidad; por lo que los empleados desarrollan sus propios criterios al respecto. Bajo este concepto, primero estará la programación de producción, luego los costos y por último, la calidad.
 La dirección desconoce el precio del incumplimiento.
 La dirección niega ser la causa del problema.

¿Cuán enfermos estamos? Test. 
Debemos hacernos las siguientes 5 preguntas

 Los servicios que prestamos y/o nuestros productos, generalmente presentan irregularidades, desviaciones y otros indicios de que no cumplen los requisitos.
 El "remediar problemas" ha sido el enfoque de nuestra organización de servicio postventa, al igual que el de nuestros representantes comerciales.
 Nuestro personal desconoce qué es lo que la dirección de la empresa espera de ellos respecto a la calidad.
 La dirección desconoce cuánto cuesta, en realidad, el no cumplir con los requisitos.
 La dirección cree que la calidad es un problema que se debe a causas ajenas a sus propias acciones.

En función de los resultados:

21-25 ● Crítica ● Necesita terapia intensiva.

16-20 ● De cuidado ● Necesita la creación de un sistema completo de apoyo.

11-15  ● Reposo ● Necesita medicamentos y atención.

6-10 ● Recuperación ● Necesita revisiones periódicas.

5 ● Saludable ● Necesita asesoría.

La Vacuna pro Calidad 
¡Por suerte no todos son problemas!. Existe una "vacuna" que nos previene de estas enfermedades. Los anticuerpos necesarios para evitar el incumplimiento de los requisitos se deben seleccionar minuciosamente. No basta con llenarse de procedimientos y Normas que difícilmente sean leídos y cumplidos por todos los integrantes. El autor sostiene:"Contar con un voluminoso libro de normas y procedimientos aún no ha salvado del desastre a compañía alguna."Las acciones a tomar deberán ser estratégicas y estar regidas por 3 pilares fundamentales:
1) EDUCACION
2) IMPLANTACION
3) DETERMINACION 

La vacuna propuesta por Crosby cuenta con una serie de ingredientes que deberán combinarse para producir el efecto esperado:

 Integridad: compromiso individual de cada integrante de la organización en el cumplimiento de requisitos.
 Sistemas: debe estar todo sistematizado, desde las finanzas hasta la administración de la calidad.
 Comunicaciones: toda persona podrá detectar y comunicar al resto de la organización los desvíos que pongan en riesgo la calidad.
 Operaciones: se debe incluir la formación del personal y proveedores, así como el análisis de los procesos y su evaluación.
 Políticas: se requieren políticas claras y concretas, las cuales deben ser conocidas y comprendidas por toda la organización.

Filosofía de cero defectos 
Para Crosby, el éxito y el mantenimiento de un buen nivel de calidad radica en hacer las cosas bien desde el principio, incluso utilizando la satisfacción del consumidor como un valor de medida para garantizar la eficacia.

Crosby afirma que “la calidad no cuesta. No es un regalo, pero es gratis. Lo que cuesta dinero son las cosas que no tienen calidad: todas las acciones que resultan de no hacer las cosas bien a la primera”.

La filosofía de cero defectos nace como una medida de prevención, cuyo principal camino es “hacerlo bien la primera vez”, que sería en sí misma la solución ante cualquier eventualidad o falla que se pueda presentar. Es decir, que ningún producto que se fabrique salga con defectos. Todos los productos se fabrican correctamente, sin generar desperdicios y sin aumentar los tiempos y los costes de producción. Philip Crosby para aplicarlo comenzó a no utilizar los sistemas de detección de errores o a esperar que se realice una inspección, y esto implicaba a una continua evaluación de como se estaba adecuando las medidas correctivas, logrando proporcionar al cliente un mejor producto o servicio a un menor costo.

La filosofía de Crosby no se centra en los procesos técnicos aplicables en los diferentes departamentos de la empresa, sino en la sistematización organizacional de todos los niveles para asegurar la eficacia y la calidad.

Así, en el caso de la fabricación de vacunas, el concepto cero defectos evitará que se equivoquen  o que no se produzcan bien los medicamentos.
Compromiso de la dirección.

14 pasos para lograr los cero defectos: 

La receta de Crosby para el impulso de la calidad considera un programa de 14 pasos:

 Compromiso de la dirección
 Equipo para la mejora de la calidad
 Medición del nivel de calidad
 Evaluación del costo de la calidad
 Conciencia de la calidad
 Sistema de acciones correctivas
 Establecer comité del Programa Cero Defectos
 Entrenamiento en supervisión
 Establecer el día "Cero defectos"
 Fijar metas
 Remover causas de errores
 Dar reconocimiento
 Formar consejos de calidad
 Empezar de nuevo

La calidad está basada en 4 principios absolutos: 
1. El sistema de la calidad es la prevención:
Crosby creía que este principio debía implementarse para así poder garantizar que tanto los productos como servicios proporcionados por la empresa satisfagan las necesidades de los clientes. Prevenir los problemas con calidad significa mayor rentabilidad a un largo plazo. 

2. Calidad es cumplir los requisitos:
Se define a la calidad como la conformidad de cumplir con los requerimientos que el cliente solicita.
Crosby consideraba necesario definir a la calidad para que de dicho modo sea administrada. Los requisitos de los clientes deben entenderse como  características mesurables para los productos y servicios de una organización.

3. El estándar de realización es cero defectos:
El término "cero defectos" hace mención a que la fabricación tiene que ser la correcta desde el inicio, sin tener imperfecciones. Tradicionalmente, la calidad se controlaba en la inspección final y también de acorde con los niveles aceptables de defectos. Sin embargo, hoy en día, las organizaciones son más eficientes y buscan mejorar sus sistemas para que de dicho modo, sus empleados puedan trabajar a un nivel óptimo desde el inicio. Es por ello, que en ese caso sería necesario que el diseño del proceso de producción permita tener menos inspecciones posibles así como errores con el fin de reducir los defectos de la producción.

4. La medida de la calidad es el precio del incumplimiento:
Este cuarto principio hace referencia a los costos de calidad, es decir, los costos asociados con dotar a los clientes, ya sea de un producto o servicio de acorde con las expectativas de ellos. Los costos de calidad se relacionan con la decepción de los clientes, re-fabricar productos, desperdicios, tiempo muerto y costos en materiales. Todo ello hace que la calidad no sea la mejor y puede que aumente la probabilidad de defectos en la misma.

Las tres T de Crosby 

 Tiempo: Invertir tiempo en los programas de calidad
 Talento: Aportar la capacidad y el conocimiento, colaborando en las actividades de calidad
 Tesoro: Aprobar los recursos necesarios para implantar lo propuesto por el equipo de calidad

Supuestos erróneos de la calidad 
La definición de calidad que da el doctor Feigenbaum incluye el término intangible. Al analizar cinco supuestos erróneos relacionados con la calidad, Crosby intenta lograr que la calidad sea un concepto más claro y, por lo tanto, tangible. 

La terminología calidad hace referencia al grado en que un conjunto de características inherentes de un objeto o servicio cumpla con los requisitos, es decir darle un valor agregado, por lo tanto calidad hace referencia aquellos calificativos como pobre, buena o excelente e inherente que existe en el objeto o servicio.

Según Phil Crosby utiliza el término personal como referencia a los trabajadores, en su corrección serían colaboradores ya que forman parte del equipo y para generar mayor productividad se debe de realizar capacitaciones y motivaciones y a su vez midiendo su índice de productividad donde se busca que la gestión de calidad proporcione confianza en que se cumplirá con los requisitos de calidad asegurando la satisfacción del cliente.

La filosofía de administración de la calidad de Crosby concuerda en la necesidad de comprender mejor las complejidades implícitas en la administración de una organización.

muchas veces se responsabiliza a los trabajadores de ser la causa de los problemas relacionados con la calidad. este es el cuarto supuesto erróneo respecto de la calidad. sino se cuenta con las herramientas, el equipo, la materia prima y la capacitación apropiados, los trabajadores son incapaces de generar productos o servicios de calidad. es por ello que la administración debe garantizar la disponibilidad de los elementos necesarios para que los trabajadores desempeñen correctamente sus labores.

Los Absolutos de la Administración de la Calidad 
Los cuatro principios absolutos (principios morales absolutos) de la administración de la calidad; son aquellas que proscriben ciertas clases de actos  que ayudan para el desarrollo de la administración de Calidad estas establecen las expectativas que debe cumplir un proceso de mejora continua.

Primer absoluto: Calidad es cumplir los requisitos. 
Este primer absoluto define a la calidad como aprobación con las exigencias o requerimientos. Crosby pensaba que era imprescindible precisar lo que era calidad para poder establecerla. Los requerimientos de los consumidores deben interpretarse como peculiaridades conmensurables del producto y servicio de la empresa.  Crosby era de la idea que las empresas deben enfocarse en comprender los requerimientos de los clientes, para luego definirlos y finalmente crear dichos productos o servicios. 
En conclusión, se puede decir que este absoluto se fundamenta en definir la calidad como el cumplimiento de los requisitos establecidos, logrando que todos realicen bien sus actividades a la primera vez.

Segundo absoluto: El sistema de la calidad es la prevención 
Refiere a que el sistema que causa la calidad es la prevención, para lo cual, se busca evitar los errores. Para ello, es importante determinar las causas raíz y minimizar la recurrencia de los defectos. La prevención de problemas relacionados con la calidad es bastante más rentable en
el largo plazo.  Para reducir costes, el sistema debe proporcionar productos de calidad son la necesidad de realizar inspecciones masivas o la inspección final del producto.

Tercer absoluto: El estándar de realización es cero defectos. 
Hace referencia que las empresas pueden y deben fabricar correctamente  los productos desde el primer intento, sin imperfecciones.  Para ello, es clave atender la falta de conocimiento o la falta de atención. En este punto lo que se trata de explicar Crosby es que todos aceptan como inevitable que en ocasiones algunas cosas no saldrán bien, pero las empresas tienen la capacidad de producir siempre productos libres de fallas. Los errores se producen por dos razones principalmente: por falta de conocimiento o por falta de atención. Además, este concepto de cero defectos optó por evitar los errores y corregirlos desde sus inicios. Asimismo, esto mejoro con el paso del tiempo y entro en los parámetros de calidad como las normas ISO 9000, e ISO 9001.

Cuarto absoluto: La medida de la calidad es el precio del incumplimiento. 
El cuarto principio absoluto de Crosby, los costos de la calidad, hace referencia a los costos asociados con dotar a los clientes de un producto o servicio conforme a sus expectativas. Los costos de la calidad, son aquellos relacionados con la decepción de los clientes, la Re fabricación, el desperdicio, el tiempo desaprovechado y los costos de material, así como los costos en que se incurre cada vez que se desperdicia un recurso
en la fabricación de un producto de calidad o en el ofrecimiento de un servicio. Una vez determinados, las organizaciones eficientes utilizan los costos de la calidad para justificar inversiones en equipo y procesos que reduzcan la probabilidad de defectos

Es decir, estos 4 principios nos ayudarán a determinar los requerimientos del cliente para poder generar los productos u ofrecer los servicios que deseen ellos, además de satisfacer sus requerimientos y que la fabricación sea la correcta sin algún tipo imperfecciones desde la primera vez.

Los 14 pasos de mejora continua  

En los años 60's Philip B. Crosby, propuso un programa de 14 pasos tendiente a lograr la meta de "cero defectos" empleando la planeación, implementación y operación de un programa exitoso en el mejoramiento de la calidad. El programa planteaba la posibilidad de lograr la perfección mediante la motivación de los trabajadores por parte de la dirección de .la organización, dándole un gran peso a las relaciones humanas en el trabajo. Estos catorce pasos son los siguientes: 

1. Compromiso de la gerencia, la alta dirección debe definir, comprometerse en una política de mejora de la calidad y el rendimiento que se espera de cada uno en cuanto a ese requisito. 

2. Equipo para el mejoramiento de la calidad, conformado por los jefes de departamento, encargados de supervisar las mejoras en sus respectivas áreas y en la compañía. 

3. Medición de calidad, se deben reunir datos y estadísticas para analizar las tendencias y los problemas en el funcionamiento de la organización. 

4. Costos de calidad, se deben de estimar los costo de calidad para identificar las áreas que podrían ser más rentables para las acciones de mejora. 

5. Conciencia de la calidad. tener conciencia de la calidad: Se adiestrara a toda la organización enseñando el coste de la no calidad con el objetivo de evitarlo. 

6. Acción correctiva, tomar medidas de acción correctivas buscando mejorar en cada una de las áreas.

7. Planificación para lograr la meta de cero defectos, se definirá un programa de actuación con el objetivo de prevenir errores en lo sucesivo. 

8. Capacitación del supervisor, la dirección recibirá preparación sobre cómo elaborar y ejecutar el programa de mejora. 

9. El día de cero defectos: se considera la fecha en que la organización experimenta un cambio real en su funcionamiento, permitiendo conocer a los empleados que la compañía ha adoptado una nueva norma. 

10. Establecimiento de metas,  se fijan los objetivos de mejoramiento para reducir errores. 

11. Eliminación de las causas del error, Se elimina lo que impida el cumplimiento del programa de actuación error cero. 

12. Reconocimiento, se determinarán recompensas para aquellos que cumplan las metas establecidas. 

13. Consejos de calidad.  se pretende unir a todos los trabajadores mediante la comunicación. 

14. Hágalo todo otra vez. se realiza un ciclo de retroalimentación porque la mejora de la calidad es un ciclo continuo que no termina nunca.

Las 6 C de la calidad 
Guajardo (p.71) indica que, de acuerdo con lo planteado por Crosby, toda organización que aplica la administración por calidad atraviesa por seis etapas de cambio llamadas las 6 C de la calidad:

1. Comprensión: Empieza en el nivel directivo, con la identificación y comprensión total de los cuatro principios fundamentales de la administración por calidad, y termina con la comprensión de todo el personal.

2. Compromiso: La organización, liderada por la administración, establece un compromiso con la calidad y con sus cuatro principios fundamentales.

3. Competencia: Para lograrlo se define un método o plan en la organización, que garantice que todos entienden y tienen oportunidad de participar en el mejoramiento de la calidad.

4. Comunicación: Se debe contar con un plan que ayude a documentar y difundir las historias de éxito.

5. Corrección: Implica contar con un sistema formal que incluya a todos los departamentos y empleados, para que ataquen los problemas de incumplimiento.

6. Continuidad: Para garantizarla se debe dar a la calidad la prioridad número uno entre los aspectos importantes del negocio.

Las 3t de la calidad 

Las responsabilidades de administración que nos menciona Philip Bayard Crosby son los siguientes: 

1. Tiempo: El directivo debe invertir su tiempo en las actividades del programa de calidad, así se lograra el objetivo que desee.

2. Talento: Debe aportar capacidad y conocimiento participando en actividades de calidad.

3. Tesoro: Debe aprobar los recursos para la implantación de soluciones propuestas por los equipos de acción en calidad.

Ventajas de Phil Crosby 
 No ver como slogan el principio de “cero defectos”. En la cual la debida implementación se deba a la dirección y no a los trabajadores (el error viene dearriba de la empresa a nivel de dirección).

Desventajas de Phil Crosby 
No contar con inspección, experimentación y todas las demás técnicas no preventivas. Querer que se hagan las cosas bien sin antes decir cómo hacerlas. No tolerar los errores.

Diferencias entre Crosby y Deming 
Si bien es cierto, ambos autores coinciden en que la gerencia es la principal responsable de los problema de calidad en una empresa. Sin embargo, sus métodos están enfocados de diferentes maneras. Por un lado, el método de Crosby se basa en respetar su principio de "Cero defectos", en donde se deben obtener buenos resultados desde el primer intento, entonces podemos mencionar que para lograr "cero defectos" previamente se tuvo que haber hecho mejoramientos o reingenieria de un proceso o servicio, mientras que, por otro lado, el método de Deming está más orientado en mejorar las relaciones internas en este caso se tuvo que implantar una agresiva política de pertenencia (cultura organizacional) y una comunicación efectiva a todo nivel en toda la empresa. Habiendo realizado estos pasos previos esto traerá como consecuencia poder lograr que la empresa incremente su  productividad sin tener que aumentar las horas de trabajo.

Bibliografía de Philip Crosby 

1. Reduciendo el costo de la Calidad, 1967.

2. La estrategia de gestión de la situación, 1969.

3. La Calidad es inversión, 1979.

4. Calidad sin lágrimas, 1984.

5. Ejecutar cosas: el arte de hacer que las cosas sucedan, 1986.

6. La organización eternamente exitosa, 1988.

7. Hablemos de Calidad, 1989.

8. Liderar, el arte de convertirse en ejecutivo, 1990.

9. Integridad: Calidad para el siglo XXI, 1994.

10. Reflexiones de Philip Crosby sobre la Calidad, 1995.

11. La Calidad sigue siendo gratis: hacer la calidad adecuada en tiempos inciertos, 1996.

12. Los absolutos del liderazgo, 1997.

13. La Calidad y yo: lecciones de una vida en evolución, 1999.

Conclusión  
Para Crosby, la calidad es prevención. con este se previene todo lo malo a nivel empresarial y evita su fallecimiento prematuro. En ese sentido, la prevención se logra a través de:
Capacitaciones, lograr que los colaboradores tengan los conocimientos necesarios para implementar la mejora.
Disciplina, lograr que los colaboradores se comprometan con el cambio.
Ejemplo 
Liderazgo.
Estas deben impactar a todos los departamentos de la empresa. Esto se puede ver reflejado en una cantidad considerable de las empresas modernas como por ejemplo "Starbucks" que que cumplen los 4 los principios de Crosby. Por otro lado, las teorías de Crosby afirman que la calidad debe conseguirse por medio de la conformidad con los requerimientos.

Es importante considerar que la calidad es una gestión muy importante dentro y fuera de las organizaciones, debido a que se presentan errores durante los procesos y estas deben ser corregidas inmediatamente, por lo tanto Crosby busca la perfección absoluta en sus distintas facetas, por lo que obtiene el cero defectos.

 Concluimos que la filosofía de Phil Crosby  de Cero Defectos es un programa de mejora de la calidad donde el objetivo principal es hacer las cosas bien al primer intento. Buscar la perfección rompe con el sistema de detección de errores en los productos y procesos de fabricación. Si toda la empresa se compromete a hacer las cosas bien , la empresa no tendría que recurrir a gastos infructuosos como los de los defectos porque podemos producir productos de muy alta calidad a pesar de que nuestra materia prima no sea de la más alta calidad.

14 pasos para lograr los cero defectos:
1.Compromiso de la dirección.
2.Equipos de mejora de calidad.
3.Medidas de calidad.
4.El coste de calidad.
5.Tener conciencia de la calidad.
6.Acción correctiva.
7.Planificación de cero defectos.
8.Capacitación del supervisor.
9.Día de cero defectos.
10.Establecer las metas.
11.Eliminación de las causas error.
12.Reconocimiento.
13.Consejos de calidad.
14. Empezar de nuevo.

Lo más importante que siempre se debe cumplir es  
No se debe tolerar errores no se deben tolerar en la administración financiera ni en la producción, para asegura el éxito.
Asimismo debemos saber que esta filosofía se centra en la estructuración organizacional de todas las etapas para respaldar la calidad, validez, eficiencia.
Finalmente, para Crosby el triunfo y el mantenimiento de un eficiente y buen sistema de calidad yace en realizar correctamente las actividades o tareas desde el inicio del proceso, incluso siempre observando al cliente o consumidor del producto o servicio para de tal manera ver el grado de satisfacción y garantizar la calidad esperada constantemente.

Véase también 
 Armand V. Feigenbaum
 Desarrollo de proveedores
 Kaoru Ishikawa
 Joseph Juran
 Lean manufacturing
 Monozukuri
 Sistema de producción
 Toyotismo
 Walter A. Shewhart

Bibliografía 
 Crosby, Philip B. (1997). QUALITY IS FREE. THE ART OF MAKING QUALITY CERTAIN (Ing. Octavio Díaz García de León, trad.). COMPAÑÍA EDITORIAL CONTINENTAL, S.A. de C.V. pp. 21-24. Consultado el 17 de agosto de 2021. Recuperado de https://4grandesverdades.files.wordpress.com/2009/12/la-calidad-no-cuesta.pdf

 Miranda Gonzales, Francisco Javier; Chamorro Mera, Antonio; Rubio Lacoba, Sergio (2007). «2». Introducción a la gestión de la calidad. Las Rozas, Madrid: Delta. pp. 39-40. ISBN 84-96477-64-9. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=KYSMQQyQAbYC&pg=PA39&dq=philip+crosby+cero+defectos&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiq2YfHnrfyAhW_QjABHaqYBF4Q6AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q&f=false
https://mejoradelacalidad-victortorcuato.weebly.com/123-philip-bayard-crosby.html

Referencias

Enlaces externos 
 Philip Crosby's Essays and Writings
 Online biography

Empresarios de Estados Unidos
Gurúes de la Calidad
Nacidos en Wheeling (Virginia Occidental)